Az 1984. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 100 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 9. és augusztus 10. között rendezték a Memorial Coliseumban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női 100 méteres gátfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 4 futó került tovább.

Elődöntő 
A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 10.-én rendezték.

Források 

Atlétika az 1984. évi nyári olimpiai játékokon